Köthel (Lauenburg)
 Köthel (Stormarn)